Claus Jensen kan være flere personer:

 Claus Jensen (fodboldspiller) – tidligere professionel fodboldspiller.
 Claus Jensen (fagforeningsmand) – formand for Dansk Metal
 Claus Jensen (1949) – forfatter til bl.a. "Et teknisk uheld" og rektor på Faaborg Gymnasium.
 Claus Jensen (forvaringsdømt), født Nis Bekker-Hansen - forvaringsdømt seksualforbryder fra Odense
 Claus Scharnberg Jensen - tidligere dansk atlet.